Ремік — американське прізвище.

Відомі представники 

 Ділан Ремік (нар 1991) — американський футболіст
 Елінор Ремік Воррен (1900—1991) — американський композитор
 Гленн Ремік (1951—2009) — американський гравець у дартс
 Джером Ремік (1928—2005) — канадський нумізмат
 Джером Х. Ремік (1867—1931) — американський музичний видавець
 Лі Ремік (1935—1991) — американська актриса